Александр Фёдорович Аринахин  (28 сентября 1947, с. Ушинка, Земетчинский район, Пензенская область, РСФСР, СССР — 11 ноября 2019, Москва, Россия) — советский и российский военачальник. Помощник начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (1996—2001), генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1947 году в селе Ушинка Пензенской области.

В Вооруженных силах с 1964 года. В 1967 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1975 году — Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского, в 1986 году — Военную академию Генерального штаба.

В войсках прошел путь от командира взвода до начальника штаба танковой дивизии. С сентября 1975 года по сентябрь 1979 года — начальник штаба 68-го гвардейского танкового Житомирско-Берлинского Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка.

1989—1991 — начальник штаба советнического аппарата в Афганистане.

В 1992—1996 годах возглавлял направление по миротворческим операциям в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации. С 1996 по 2001 год — помощник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Был женат. Двое детей.

После окончания службы занимался ветеранским движением.

Скончался на 73-м году жизни 11 ноября 2019 года. 13 ноября похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Награды 
 Орден Красной Звезды,
 Орден Красной Звезды,
 Орден Мужества,
 Медаль «За укрепление боевого содружества»,
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»,
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»,
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»,
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»,
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»,
 Медаль «За безупречную службу» I степени,
 Медаль «За безупречную службу» II степени,
 Медаль «За безупречную службу» III степени,
 Медаль «За ратную доблесть»,
 Медали СССР,
 Медали РФ,
 Награды зарубежных государств.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Аринахин Александр Фёдорович
 Некролог на сайте газеты «Красная звезда»

Выпускники Казанского высшего танкового командного училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Танкисты СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище